Singe des palétuviers est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces différentes de primates de la famille des Cercopithecidae : 

 Le Talapoin (Miopithecus talapoin)
 Le Mone de Campbell (Cercopithecus campbelli)

Référence 
 .

Homonymie
Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)